La palabra divisor puede referirse a:

Ingeniería
Divisor de frecuencia
Divisor de tensión
Divisor digital